— железнодорожная станция в японском городе Фукусима. Управляется компанией JR East.

История 
 15 декабря 1887 года — открытие станции.

Линии 
 JR East Ямагата-синкансэн
 JR East Тохоку-синкансэн
 JR East Главная линия Оу
 JR East Главная линия Тохоку
 Экспресс-линия Абукума
 Линия Иидзака

Планировка 
Станция разделена на восточную и западную часть. Между противоположными частями станции, над путями, находится пешеходный переход. Также имеется подземный переход — для людей, еще не купивших билеты, которым нужно перейти к другой части станции. Все линии, за исключением экспресс-линии Абукума и линии Иидзака, доступны через главные входы в восточной и западной частях станции. К экспресс-линии Абукума и линии Иидзака имеется отдельный вход в северо-восточной части станции.

Железнодорожные станции в префектуре Фукусима
Железнодорожные станции, открытые в 1887 году